Goodwin hace referencia a varios artículos:

Biología
Ángulo Goodwin, biología teórica.

Empresas
Goodwin Steel Castings Ltd, en Inglaterra.

Lugares
Goodwin (Dakota del Sur), Estados Unidos.

Personas
Archie Goodwin;
Brian Goodwin, biólogo y matemático;
Jordan Goodwin, baloncestista estadounidense;